Ornig ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Ornig (* 1990), österreichischer Jazztrompeter und Bandleader 
 Markus Ornig (* 1979), österreichischer Politiker (NEOS)